Lobsien ist der Familienname folgender Personen:

 Verena Olejniczak Lobsien (* 1957), deutsche Anglistin und Hochschullehrerin
 Wilhelm Lobsien (1872–1947), deutscher Schriftsteller